

Cinema 
L'amore bugiardo - Gone Girl (Gone Girl) – film del 2014 diretto da David Fincher

Letteratura 
L'amore bugiardo (Gone Girl) – romanzo di Gillian Flynn del 2012

Musica 
Gone Girl – album di Johnny Cash del 1978
Gone Girl – singolo di Johnny Cash del 1978
Gone Girl – singolo di Iann Dior del 2019